Diese Liste beinhaltet die Taifune, die 1998 im Nordwestpazifik aufgetreten sind.

Einzelnachweise 

T1998
Naturkatastrophe 1998